

Geografia

Svizzera 
 Combremont-le-Grand – ex comune ora frazione di Valbroye, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Combremont-le-Petit – ex comune ora frazione di Valbroye, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)